Schloss Kunzendorf steht für:

 Schloss Kunzendorf (Polanka), Schloss in Polanka (Kunzendorf bei Liegnitz), Powiat Legnicki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Schloss Kunzendorf (Trzebieszowice), Schlossanlage in Trzebieszowice (Kunzendorf an der Biele), Powiat Kłodzko, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Schloss Nieder-Kunzendorf, Schloss in Mokrzeszów (Nieder-Kunzendorf bei Schweidnitz), Powiat Świdnicki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Schloss Kunzendorf (Glogau) Schloss in Sieroszowice, Powiat Polkowicki, Woiwodschaft Niederschlesien